Лидия Ивановна Березина — советский, российский врач-педиатр. Народный врач СССР (1981).

Биография 
Родилась в 1928 году. 

В 1955 году окончила Ленинградский медицинский педиатрический институт. 

Работала участковым врачом-педиатром в ЦРБ города Сланцы Ленинградской области.

Звания и награды 
 Народный врач СССР (1991)

Примечания

Ссылки 
Выпускники Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета